Personen
 Andrea Caroni (1980-), Zwitsers politicus
Plaatsen
Caroní (rivier), een rivier in Venezuela
Caroní (gemeente), een gemeente in de Venezolaanse staat Bolívar